Lehota ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei

Lehota, Gemeinde im Okres Nitra
Lehota pod Vtáčnikom, Gemeinde im Okres Prievidza
Lehota nad Rimavicou, Gemeinde im Okres Rimavská Sobota

Janova Lehota, Gemeinde im Žiar nad Hronom
Nová Lehota, Gemeinde im Nové Mesto nad Váhom
Nová Lehota, Ortsteil von Handlová, Okres Prievidza
Veľká Lehota, Gemeinde im Okres Žarnovica

Siehe auch: Horná Lehota, Čierna Lehota, Lhota, Lhotta, Lhotka, Lhotky, Ligota, Ellgoth, Ellguth